Пьер-Ив Корталь (; родился 23 октября 1975 года в Льеже, Бельгия) — бельгийский автогонщик.

Спортивная карьера 
Пьер-Ив начал свою спортивную карьеру в картинге: в первой половине 1990-х годов он несколько лет участвовал в различных национальных соревнованиях. В 1996 год он переходит в свою первую автоспортивную серию — национальный монокубок на машинах Renault Clio. Здесь юный бельгиец сравнительно быстро начинает показывать результаты на уровне лидеров серии и уже в первый год записывает на свой счёт три победы.

В следующие несколько лет Корталь совмещает выступления в картинке и в одном из кузовных монокубков в Бенилюксе. В 1997 году он дебютирует в бельгийском первенстве Procar, где в следующие несколько лет проводит немало сильных гонок, что позволяет ему дважды попасть в пятёрку сильнейших пилотов личного зачёта по итогам сезона. В 2000-01 годах Пьер-Ив выступает в одном из монокубков Renault, а также пробует свои силы во французском туринге.

В 2003 году к периодическим выступлениям в различных кузовных монокубках добавляются старты в более престижных сериях — Корталь участвует в туринговом чемпионате Европы, а также в 2003-04 годах стартует в 24 часах Спа FIA GT.

В 2006-08 годах бельгиец почти три полных сезона выступает в туринговом чемпионате мира. Малая конкурентоспособность команды не позволяет ему регулярно бороться за очки в гонках в общем зачёте, но в трофее частников он оказывается одним из быстрейших и регулярно побеждает.

В 2009-10 годах выступления постепенно носят всё более редкий характер и в конце сезона-2010 Пьер-Ив прерывает свою гоночную карьеру.

Помимо стартов в кольцевых гонках, в конце 1990-х годов Корталь пробовал себя и в ралли, стартуя в различных небольших европейских соревнованиях.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль  на сайте журнала SpeedSport

Картингисты
Автогонщики Бельгии
Пилоты FIA GT
Пилоты WTCC